The Promise (1917), een Amerikaanse dramafilm uit 1917 geregisseerd door Jay Hunt
 The Promise (1969), een Bitse dramafilm uit 1969 geregisseerd door Michael Hayes
 The Promise (1979), een Amerikaanse dramafilm uit 1979 geregisseerd door Gilbert Cates
 The Promise (2005) (originele titel: Wu ji), een Chinese fantasyfilm uit 2005 geregisseerd door Chen Kaige
 The Promise (2016), een Amerikaanse dramafilm uit 2016 geregisseerd door Terry George
 The Promise (miniserie), een miniserie uit 2011
 De belofte (Engels: The Promise), een boek geschreven door Chaim Potok in 1969
 The Promise (band), een Amerikaanse band
 The Promise (Mike Pinder), een album van Mike Pinder
 The Promise (Bruce Springsteen), een dubbelalbum van Bruce Springsteen
 The Promise (Girls Aloud), een single van de band Girls Aloud

Zie ook
Promise (doorverwijspagina)